Jeppsson ist der Familienname folgender Personen:

 Christian Jeppsson (* 1984 oder 1985), schwedischer Pokerspieler
 Frans Jeppsson-Wall (* 1998), schwedischer Sänger, siehe Frans (Sänger)
 Simon Jeppsson (* 1995), schwedischer Handballspieler